Iwan může být:

 Dafydd Iwan (* 1943) – velšský zpěvák a politik
 Iwan Bala (* 1956) – velšský výtvarník
 Iwan Thomas (* 1974) – anglický atlet
 Iwan Rheon (* 1985) – velšský herec